Палома () — жіноче ім'я, найбільш поширине в Іспанії.

 Палома (Otidiphaps nobilis) — великий голуб, єдиний вид роду палома. 

 Ла-Палома — Резервуар в регіоні Кокімбо, територія Анд

 Палома — ураган в Атлантичному океані, поблизу Куби.

 Палома Пікассо — французька актриса.

У музиці 
 «Палома» — відома пісня і однойменний танець, також відомі як «Голубка» (); автор віршів і музики — Себастіян Ірад'єр.
 «Палома Бланка» — популярна пісня, записана в 1975 році голландським композитором Джорджем Бейкером.

Також 
 Полома (значення)